Макарова, Анна Яковлевна (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.